Porteur peut correspondre à :
 porteur, personne qui porte quelque chose, voir aussi «  » ;
 un nom alternatif du peuple Dakelh et de sa langue ;
 un poids lourd de plus de  non attelé ;
 l'organisme hôte d'un parasite ou d'un organisme pathogène, par opposition au vecteur, celui qui les transmet ;
 porteur, un jouet enfant à roulettes proche du trotteur.